Oeiras pode ser:

Brasil 
 Oeiras (Piauí) - cidade no Piauí
 Oeiras do Pará - cidade no Pará

Portugal 
 Oeiras (Portugal) - vila e sede de concelho no distrito de Lisboa
 União das Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias - freguesia sede do concelho de Oeiras
 Oeiras e São Julião da Barra - localidade do concelho de Oeiras

Títulos nobiliárquicos 
 Conde de Oeiras

Desambiguações de topônimos